Căldăraru se poate referi la:

 Căldăraru, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Căldăraru, Ilfov

Vezi și  
 Căldare (dezambiguizare)
 Căldărușa (dezambiguizare)

 Râul Căldărești (dezambiguizare)

Toponime românești